Nietlispach ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Nietlispach (* 1958) Schweizer Sportler und Politiker
 Jakob Nietlispach (1848–1918) Schweizer Politiker der kath. konservativen Fraktion
 Emil Nietlispach (1887–1962) Schweizer Politiker der kath. konservativen Fraktion, Sohn von Jakob Nietlispach